Slovo sex či také sexus může mít několik významů:

 lidské sexuální chování, zejména pohlavní styk (u zvířat se používá výraz kopulace – páření).
 sexualita, tedy širší škála projevů a dispozic
 v angličtině pohlaví, tedy příslušnost k mužské (samčí) nebo ženské (samičí) identitě
 píseň Franka Zappy z jeho alba The Man from Utopia z roku 1983
 butik SEX (butik), který v Londýně provozovali Malcolm McLaren a Vivienne Westwoodová
 kniha Sex (kniha), kterou vydala americká zpěvačka Madonna v roce 1992 zároveň se svým studiovým albem Erotica 
 zkratka Souhvězdí Sextantu
 latinsky šest

Externí odkazy